Большой Атмас — название населённых пунктов в России:

 Большой Атмас — село в Черлакском районе Омской области.
 Большой Атмас — деревня в Рыбно-Слободском районе Татарстана.